Ромат, Евгений Викторович (род. 1959) — украинский учёный-экономист в области маркетинга и рекламы.
 «Ромат» — фармацевтическая компания в Казахстане